Lučica est un toponyme qui peut désigner :
Lučica, une localité de Croatie située dans la municipalité de Barilović, comitat de Karlovac ;
Lučica, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Požarevac, district de Braničevo ;

Voir aussi 
Lučice